Bryophacis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Edmund Reitter 1909. Bryophacis ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Bryophacis